Saint David of St. David kan verwijzen naar:
David (heilige); de patroonheilige van Wales
Saint David (Meindert Boekel), een compositie over deze patroonheilige
Saint David (Dominica); een parish van Dominica
Saint David (Grenada); een parish van Grenada
Saint David (Saint Vincent en de Grenadines), een parish van Saint Vincent en de Grenadines
Saint David (Bermuda); een eiland van Bermuda
St. David (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
St. David (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
St Davids, een stad in Wales
Harmonie "St. David", Voerendaal, een harmonieorkest in Voerendaal

Zie ook 
 St. Davids (doorverwijspagina)